En filippik är "ett skarpt angrepp i tal eller skrift". Den Filip som åsyftas är Filip II av Makedonien, far till Alexander den store. Ordet alluderar på fyra tal av retorikern och politikern Demosthenes, i vilka denne går till angrepp mot den erövringshungrige Filip, som med sin politik hotar staden Aten och dess allierade. Även Marcus Tullius Cicero, under tiden mellan Julius Caesar död till att han proskriberades och mördades, kallade de tal som han höll mot Markus Antonius för filippiker.

Se även 
Argumentation

Referenser 
Olle Bergman, Krigiska Ord, s. 37-38, Historiska Media, 2011

Retorik